Inal Tasojev (Tasojty) (* 5. února 1998) je ruský zápasník–judista a sambista osetské národnosti.

Sportovní kariéra 
Začínal se zápasem, od kterého přešel v pubertě do judistické tréninkové skupiny Alika Bekuzarova ve Vladikavkazu. V ruské mužské judistické reprezentaci se prosazuje od roku 2018 v těžké váze nad 100 kg.

Vítězství 
 2018 - 2x světový pohár (Antalya, Abú Zabí)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Inala Tasojeva na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Inala Tasojeva na Judobase.org

Ruští judisté
Osetští judisté
Narození v roce 1998
Narození 5. února
Žijící lidé
Muži
Vítězové Evropských her v judu